Solenocaulon är ett släkte av koralldjur. Solenocaulon ingår i familjen Anthothelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Solenocaulon